Die Hessenliga 1971/72 war die 22. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde der VfR Bürstadt, der dadurch in die zweithöchste deutsche Liga, die Regionalliga, aufstieg. Absteigen mussten VfB Aßlar, FSV 07 Bischofsheim, TSV Eintracht Großenritte und CSC 03 Kassel.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1971/72 bei asc-neuenheim.de

1972
Fußballsaison 1971/72